Бериль Гастальделло (, ) — французская пловчиха, призёр чемпионата мира 2019 года, двукратная чемпионка Европы 2012 и 2019 годов. Член сборной Франции по плаванию. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Карьера   
Её родители были пловцами, мать Вероник Жарден участвовала в международных соревнованиях за французскую команду в 1980-х годах, а отец Эрик, который также был чемпионом Франции и французским рекордсменом на дистанции 100 метров брассом, позже стал тренером. 

На чемпионате Европы в коротком бассейне в 2012 году в Шартре она выиграла две медали: золото в эстафете смешанного стиля 4 по 50 метров и бронзу в эстафете 4 × 50 метров вольным стилем. В обоих случаях она участвовала только в  предварительных раундах. 

В 2016 году приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанйеро.  

В 2018 году на чемпионате континента по водным видам спорта она сумела завоевать два титула чемпионки Европы в эстафетах

На чемпионате мира в корейском Кванджу, в 2019 году, в составе смешанной эстафеты завоевала бронзовую медаль на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем.    

В декабре 2019 года, в Глазго, на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, Бериль одержала победу в составе эстафетной четверки на дистанции 4 по 50 вольным стилем. а дистанциях 100 м вольным стилем, а также 50 метров баттерфляем и на спине она завоевала серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 Бериль Гастальделло на сайте FINA
 Бериль Гастальделло информация
 

Пловцы Франции
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по плаванию